В данный список включены крабы  и крабоиды , обитающие в морях, пресноводных водоёмах и на суше на территории России.

Крабы и крабоиды России

Крабы и крабоиды Дальнего Востока

Крабоиды

Крабы

Крабы Черного моря

Крабы и крабоиды северных морей

Крабоиды

Крабы

Крабы Балтийского моря 
 
  — Голландский крабик

Крабы Каспийского и Аральского морей 
  — Голландский крабик

Пресноводные крабы

Примечания 

Списки животных России